Aber steht für:
  Aber (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

geografische Objekte:
 Aber (Ceredigion), Weiler in Ceredigion, Wales
 Aber (Gwynedd), Community in Gwynedd, Wales
 Aber Brook, Fluss im US-Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Côte des Abers, Küstenabschnitt im Westen der Bretagne